10R ist die Abkürzung für:

 Galaxy 10R, ein US-amerikanischer Kommunikationssatellit von PanAmSat
 Funkgeräte, nach dem GRAU-Index
 Kawasaki Ninja ZX-10R, ein Motorrad der Kategorie Superbikes des japanischen Herstellers Kawasaki
 eine Version der Mil Mi-10, ein russischer Lastenhubschrauber.
 eine Variante der Sud Aviation Caravelle, ein Mittelstrecken-Verkehrsflugzeug

10R